Øjeblik har flere betydninger:

 Øjeblik - et tidsbegreb
 "Øjeblik" - et digt af Morten Nielsen
 Øjeblikket - en dansk film fra 1960 instrueret af Astrid Henning-Jensen